Gaunt – personaggi di Harry Potter
Gaunt – gruppo musicale statunitense
Nathan Gaunt – cantautore australiano